

Anno 
 394 o 394 a.C.

Codici 
 394 (astronomia) – codice che designa l'Osservatorio astronomico di JCPM Hamatonbetsu Station, nella prefettura di Hokkaidō, in Giappone

Matematica 
 394 – numero